Termenul de „Legiunea Ucraineană” se poate referi la:
 Legiunea Ucraineană (galițiană) – corp de voluntari ucraineni creat de Austro-Ungaria în Primul Război Mondial, care s-a implicat în disputa privitoare la Unirea Bucovinei cu România și a constituit, ulterior, nucleul Armatei Ucrainenene Galițiene
 Legiunea Naționaliștilor Ucraineni – formată în perioada celui de-Al Doilea Război Mondial cu concursul Organizației Naționaliștilor Ucraineni, din  și , care, trebuiau să-și de concursul la administrarea teritoriilor ocupate de trupele Wehrmachtului
  – corp de expatriați ucraineni din timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, formată în Statul Independent al Croației